Виктор Владимирович Орлов: Орлов, Виктор Владимирович (1956—2016) — российский учёный в области небесной механики и звёздной динамики, занимался галактической астрономией.
 Орлов, Виктор Владимирович (род. 1930) — советский и российский физик-ядерщик, специалист в области физики и техники ядерных реакторов деления и управляемого термоядерного синтеза.